Aichmühle heißen folgende geographischen Objekte:

 Aichmühle (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Aichmühle (Bad Füssing), Ortsteil der Stadt Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Aichmühle (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Aichmühle (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Aichmühle (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aichmühle (Titting), Ortsteil des Marktes Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern

Siehe auch:
 Aichamühle
 Aichmühl
 Eichmühle